Балестри () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1963) — итальянский актёр.
  (род. 1978) — итальянский велогонщик.
  (род. 1959) — итальянский телеведущий.
  (род. 1959) — итальянский футболист и тренер.
  (род. 1975) — итальянский футболист.